Синівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Синівська сільська рада — Волинська область, Старовижівський район
 Синівська сільська рада — Рівненська область, Гощанський район
 Синівська сільська рада — Сумська область, Липоводолинський район